Сезон 2013/2014 стал для Интера 98-м в Чемпионате Италии. Сезон стал ключевым, так как в ноябре 2013 года у клуба сменился владелец: индонезийский бизнесмен Эрик Тохир занял место Массимо Моратти. Начался новый период в истории клуба. По итогам сезона команда заняла 5-е место и рано вылетела из Кубка Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навсегда закреплен за Джачинто Факкетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:33.000.000

Зима 

Убытки:21.790.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:0

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:54.790.000

Общая прибыль:0

Разница:54.790.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

3-й раунд

4-й раунд

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки